Ophiophragmus affinis är en ormstjärneart som beskrevs av Duncan 1887. Ophiophragmus affinis ingår i släktet Ophiophragmus och familjen trådormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trådormstjärnor
affinis